XXVII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 27-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2018/2019 года, организованный Федерацией хоккея Украины, организованный украинской коммерческой организацией «Украинская хоккейная лига», которой права на проведение турнира делегировала Федерация хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Украинской хоккейной лиги — uhl.ua  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте Украинской хоккейной лиги  
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте «Elite Prospects» 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2018/2019 на сайте «pointstreak.» 

2018/2019
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее